

Bor

Patronyme 
 Modesta Bor (1926-1998), compositrice vénézuélienne.

Personnage 
Bor est un personnage de la mythologie nordique.

Prénom 
Bor est un prénom masculin, selon la liste des prénoms albanais.

Toponymie 

 Bor (le nom s'écrit ), un village de l'obchtina d'Asenovgrad, dans l'oblast de Plovdiv ;

 Bor, un village de la municipalité de Berane ;

 Bor (le nom s'écrit ), une ville de l'oblast de Nijni Novgorod, où est né l'astronaute russe Viatcheslav Zoudov en 1942 ;

 Bor, une ville, chef-lieu de d'opchtina de Bor, de l'okrug de Bor et du district de Bor ;

 Bor, une ville du Soudan du Sud ;

 Bor, un village de la commune de Värnamo, dans le comté de Jönköping et le landskap de Småland ;

 Bor, une commune du district de Tachov, dans la région de Plzeň ;
 Bor est le nom de nombreux quartiers de communes tchèques.

 Bor, une ville de la province de Niğde ;

 Bor, une réserve naturelle fondée en 1970 dans le Maharashtra, selon la liste des Wildlife Sanctuaries de l'Inde.

Autre 
Bor peut aussi désigner :
 BOR (dont BOR-4 et BOR-5), en , « avion-fusée orbital sans pilote », série de véhicules spatiaux soviétiques ayant servi à des essais de rentrée dans l'atmosphère ;
 Bor, un groupe de Folk metal parisien ;
 Bor, un fusil de précision polonais ;
 bor, une espèce de Star Wars.

BOR 

BOR est un sigle qui peut signifier :
 billet à ordre relevé, un moyen de paiement ;
 Bank Offered Rate (le sigle complet étant en fait IBOR) , le taux auquel une banque de première catégorie prête à une autre banque de première catégorie.

BOR est un code qui peut signifier :
 .

Prénom masculin
Prénom albanais